Adamaoua kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Adamaouaregionen, region, 
 Adamawa Plateau, platå, Adamaouaregionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar